Pierre Arribat (1855-1889), homme politique français ;
 Auguste Arribat (1879-1963), prêtre français, Juste parmi les nations, Vénérable.